Zoumi är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Chefchaouen Province och regionen Tanger-Tétouan, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Zoumi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zoumi är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Zoumi. Runt Zoumi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Teroual,  km söder om Zoumi. Trakten runt Zoumi består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan